Na Horách či Na horách je název, kterým je pojmenováno více míst v České republice:
 Na horách – přírodní památka v okrese Příbram
 Na Horách (či Hory) – osada, součást Valašské Bystřice
 Na Horách (Dolnooharská tabule) (221 m) – vrchol jihozápadně od obce Hrobce v okrese Litoměřice
 Na Horách (700 m) – vrchol severně od obce Arnolec, okres Jihlava